Советское — село в Ядринском районе Чувашии, административный центр Советского сельского поселения.

География 
Расположенное в 27 км от Ядрина, в 80 км от Чебоксар по автомобильной дороге, рядом с рекой Ербаш, притоком Вылы.

История 
В 1939 г. образован новый Советский район с центром в селе Шуматово, которое тем же постановлением переименовано в Советское.

Население

Известные уроженцы 
 Магницкий, Константин Константинович — российский военный деятель, врач. Полковник Императорской армии.

Примечания 

Населённые пункты Ядринского района
Бывшие районные центры Чувашии